

Geografia 
 Ostrov Tătaru – comune nel distretto di Tulcea, regione storica della Dobrugia, Romania
 Tătaru – comune nel distretto di Prahova, regione storica della Muntenia, Romania

Persone 
 Daniel Tătaru – matematico rumeno
 Gheorghe Tătaru – calciatore rumeno
 Nelu Tătaru – politico rumeno